PTH steht für

 Parathormon, auch als Parathyrin bekannt
 Philosophisch-theologische Hochschule
 Phenylthioharnstoff
 Phenylthiohydantoin
 Plated Through Hole
 Power-to-Heat

PTH